Ajo de España puede referirse a:
 El nombre común de la planta Allium nigrum. 
 El nombre común de la planta Allium schoenoprasum.
 El nombre común de la planta '''''Allium scorodoprasum.